Hymenobactron är ett släkte av svampar. Hymenobactron ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hymenobactron